Highlight pode referir-se a:
Highlight (aplicação)
Highlight (grupo sul-coreano)